El Vocero Hispano es un periódico semanal gratuito de Estados Unidos en español, creado en 1990 para la comunidad hispana de Massachusetts, siendo el periódico en español de mayor circulación en dicho Estado.

A pesar de distribuirse gratuitamente en supermercados, videoclubs, farmacias, gimnasios y en otros más de 400 centros comerciales, su suscripción es de 32$ anuales (52 ejemplares).

Su sede se encuentra en 390 Main St. Suite 947. Worcester, MA 01608

Contenido
El contenido del periódico está orientado para la comunidad latina con noticias locales, regionales, nacionales, de Latinoamérica e internacionales, deportes, salud, finanzas, cocina, horóscopo, farándula, directo al punto y una sección de clasificados con las categorías de: servicios, oficinas, apartamentos, bienes raíces, empleos, autos y generales.

Enlaces externos
 El Vocero Hispano en Internet

Vocero Hispano, El
Vocero Hispano, El